Au P’tit Bonheur — французская музыкальная группа, созданная в 1991 году.

Состав 
 Jamel Laroussi (вокал)
 Benoit Urbain (аккордеон)
 Jean-Marc Despeignes (бас)
 Mustaha El Meknassi (скрипка)
 Olivier Guindon (гитара)
 Philippe Floris (ударные)
 Stéphane Frisano (гитара «нейлон»)
 Denis Lemoine (аккордеон в «J’veux du soleil»)

Дискография

Синглы 
 «J’veux du soleil» (1991)

Альбомы 
 Le mal de vivre (1992) — был продан в количестве 50 000 экземпляров 
 Le bal des moins pire (1994)
 Optimiste (1997)
 Entre Noël et Ramadan (2003)

Примечания 

Музыкальные коллективы Франции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году